Out of the Silent Planet puede referirse a:

 Out of the Silent Planet, novela de C. S. Lewis.
 Out of the Silent Planet, álbum de King's X.
 Out of the Silent Planet, sencillo de Iron Maiden.